Саптах или Сиптах () — древнеегипетский фараон из XIX династии, правивший приблизительно в 1194 — 1188 годах до н. э.

Происхождение 
Его матерью была ханаанская царевна Сутаилья (или Сутирая), а не третья жена Сети II , как полагалось ранее. Личность отца не установлена. Им могли оказаться Сети II или Аменмес. Изменение Саптахом своего имени на Мернептах-Саптах может указывать на отцовство Мернептаха и означать, что Саптах приходился сводным братом Сети II.

Правление 

Саптах не был наследным принцем, но наследовал трон ребёнком после смерти Сети II. Регентшей при нём стала его мачеха - царица Таусерт.

На первых порах его царская титулатура напоминала по равному отношению к богам титулатуру Сети II. Престольным и личным именем Саптаха была воздана честь всем трём первенствующим богам государства: Сахенра Мериамон Рамсес Саптах («Тот, кому дал воссиять Ра, любимый Амоном, Ра, родивший его, сын Птаха»). Однако вскоре царские имена были преобразованы настолько основательно, что первоначально учёные увидели в имени «Саптах» имена двух разных фараонов.

После изменения личное имя царя оказалось сложенным в честь мемфисского Птаха: Мернептах Саптах («Тот, кого возлюбил Птах, сын Птаха»). Из престольного же имени исчезло Мериамон и было заменено на Сетепенра, то есть «Тот, кого избрал Ра». Мало того, Сахенра изменено в Эхенра («Полезный Ра»), что напоминало имя Эхнатона, если заменить слово Ра другим обозначением Солнца — Атон и было прямым вызовом Амону и его городу. Ещё одно имя Эхенра — «Творящий правду» — имя тоже отверженного третьего преемника Эхнатона Эйе.

В первый год своего правления фараон входит в Нубии в должность наместника и отправляет одного из своих приверженцев для раздачи по стране наград. Возможно, он занял престол при поддержке нубийских племён. Саптах приказал разрушить гробницу Аменмесеса, а на памятниках находят имя Мернептаха Саптаха, написанным поверх изглаженного имени Аменмесеса.При Саптахе, вероятно, началось восстание сирийца Ирсу, попытавшегося захватить власть.

Саптах правил около 6 лет и скончался в сезон ахет. Согласно медицинскому освидетельствованию его останков, на момент смерти фараону было около 16 лет. Он был ростом 1,6 м. с рыжеватыми курчавыми волосами, сильно деформированной, искалеченной левой ногой и страдал полиомиелитом.

Гробница 
Саптах похоронен в гробнице KV47 в Долине Царей, однако при её вскрытии мумию фараона там не обнаружили. В 1898 году её нашли среди 19 мумий, спрятанных в склепе в гробнице Аменхотепа II (KV35). Исследования мумии показали, что фараон умер от болезни, предположительно, полиомиелита.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фотографии мумии Саптаха

Фараоны по алфавиту
Фараоны XIX династии
Монархи, умершие в детстве
Правители Африки XII века до н. э.